Соревнования по стрельбе из произвольного малокалиберного пистолета с 50 метров среди мужчин на летних Олимпийских играх 2016 года прошли 10 августа в национальном центре стрелкового спорта в районе Деодоро. В соревнованиях приняли участие 41 спортсмен из 29 стран.

Олимпийский чемпион 2008 и 2012 годов в данной дисциплине  южнокорейский стрелок Чин Джон О в очередной раз защитил чемпионское звание и стал первым стрелком в истории, которому удалось выиграть золотую медаль в одном упражнении на трёх Олимпиадах подряд.

Большую часть времени лидировал чемпион в стрельбе из пневматического пистолета вьетнамец Хоанг Суан Винь, опережавший корейца почти на 5 очков. Но ближе к концу финала вьетнамец начал ошибаться и перед последней серией из двух выстрелов его преимущество сократилось до 0,2 очка. В последней серии вьетнамец набрал только 16,7 очка (8,5+8,2, два его худших выстрела в финале), тогда как кореец — 19,3 очка (10,0+9,3).

Призёры

Изменения в формате 
В январе 2013 года Международная федерация спортивной стрельбы приняла новые правила проведения соревнований на 2013—2016 года, которые, в частности, изменили порядок проведения финалов. Спортсмены, прошедшие в финал, теперь начинают решающий раунд без очков, набранных в квалификации, а финал проходит по системе с выбыванием. Все стрелки выполняют две серии по три выстрела, после чего начинаются одиночные серии. После каждого второго выстрела из дальнейшей борьбы выбывает один из финалистов. После 18-ти выстрелов остаются два стрелка, которые выполняют ещё по два выстрела. Спортсмен, набравший наибольшее количество очков, становится обладателем золотой медали.

Рекорды 
До начала летних Олимпийских игр 2016 года мировой и олимпийский рекорды были следующими:

Результаты

Квалификация

Финал

Примечания

Ссылки 
 Результаты на официальном сайте летних Олимпийских игр 2016 года    
 Олимпийский турнир на сайте Международной федерации спортивной стрельбы (ISSF)